Koualio peut désigner :
 Koualio, la commune du département de Ténado au Burkina Faso.
 Koualio, la commune du département de Zamo au Burkina Faso.